

Hydronyme 
 Bonnée est une rivière française, dans la région Centre, dans le département du Loiret, et un affluent en rive droite de la Loire. La Bonnée traverse la commune du même nom.

Toponyme 
 Bonnée est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire.